Bryagovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Брягово) :
Bryagovo, village bulgare de l'obchtina de Khaskovo, situé dans l'oblast de Khaskovo ;
Bryagovo, village bulgare de l'obchtina de Parvomaï, situé dans l'oblast de Plovdiv.